Montale steht für:

 Montale (Toskana), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Pistoia
 Eugenio Montale, einen italienischen Dichter (1896–1981)

Siehe auch
 Mondale